São Paulo Railway - antiga ferrovia brasileira do estado de São Paulo criada para ligar as cidades de Santos e Jundiaí.
 Nacional Atlético Clube - clube de futebol brasileiro da cidade de São Paulo.
 Sociedade Portuguesa de Robótica

Desambiguações de siglas